Spaarnwoude (dorp), een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Noord-Holland), thans opgenomen in de gemeente Haarlemmermeer.
Spaarnwoude (recreatiegebied), een recreatiegebied in de provincie Noord-Holland
Station Haarlem Spaarnwoude
Golfclub Spaarnwoude